Luigi Casellato – attore italiano
 Floriana Casellato – politica italiana
 Umberto Casellato – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo italiano